KD steht als Abkürzung für:

 Düsseldorf Hauptbahnhof nach DS 100
 die ehemalige Kabel Deutschland, siehe Vodafone Kabel Deutschland
 KD Kit Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 1984 KD, ein Asteroid vom Amor-Typ
 Kevin Durant, US-amerikanischer Basketballspieler
 Kills/Deaths, Verhältnis von Kills zu Deaths bei Computerspielen, siehe Computerspieler-Jargon #K
 Kirchliche Dogmatik von Karl Barth
 Klinischer Dozent, akademischer Titel
 Koleje Dolnośląskie, polnisches Eisenbahnverkehrsunternehmen
 Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt
 Kommandantendienst, Bezeichnung der Militärpolizei der NVA der DDR
 Konstitutionell-Demokratische Partei, eine politische Gruppierung im russischen Zarenreich
 Konzertchor Darmstadt
 Kriminaldirektor, siehe Amtsbezeichnungen der deutschen Polizei #Laufbahn des höheren Polizeivollzugsdienstes
 Kristdemokraterna, schwedische Partei
 Kristendemokraterne, dänische Partei
 Kristillisdemokraatit, finnische Partei
 Kuwait-Dinar, die kuwaitische Währung

KD als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Borehamwood (für die Umgebung von Luton)
 Norwegen: Hallingdal in der Provinz Viken
 Österreich: Diplomatisches Korps in Kärnten
 Tschechien: Okres Kladno (auslaufend)

Kd steht als Abkürzung für:
 Dissoziationskonstante, ein Maß in der Chemie

K&D steht als Abkürzung für:
 Kruder & Dorfmeister, österreichisches DJ- und Produzenten-Duo

Abkürzung